Sołtysia Góra – wzniesienie w Beskidzie Makowskim
  Sołtysia Góra – wzgórze w Pieninach Spiskich
 Sołtysia Góra – szczyt w Beskidzie Niskim
  Sołtysia – szczyt w Górach Kruczych